Ar-Raszidijja – miasto w Iraku
 Ar-Raszidijja – miasto w Maroku